Диего Хавьер Льоренте Риос (; род. 16 августа 1993, Мадрид) — испанский футболист, центральный защитник клуба «Лидс Юнайтед», выступающий на правах аренды за итальянский клуб «Рома», и сборной Испании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Диего начинал свою карьеру в довольно скромных испанских футбольных школах. В июле 2002 года он пришёл в систему мадридского «Реала». В начале сезона 2012/13 он дебютировал в составе третьей команды мадридского клуба в матче против «Саудаль Депортиво». 24 марта 2013 года Диего дебютировал в составе «Кастильи», заменив Ивана Гонсалеса в матче против «Кордовы». В конце сезона он стал тренироваться с основным составом «Реала». В его составе Диего дебютировал 1 июня в матче против «Осасуны».

Сезон 2016/17 Диего провел, выступая на правах аренды, в составе «Малаги».

26 июня 2017 года Льоренте подписал 5-летний контракт с «Реал Сосьедадом». 10 сентября 2017 года провел свой дебютный матч, и забил свой первый гол за новую команду.

23 сентября 2020 года стало известно, что «Лидс Юнайтед» закрыл сделку по трансферу Льоренте. Сумма сделки оценивается примерно в € 25 млн.

Карьера в сборной 
В 2013 году молодой игрок принял участие в одной игре сборной Испании до 20 лет.

В мае 2016 года был вызыван в сборную Испании на товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Дебютировал за основную команду в том же месяце, в матче против сборной Швейцарии, выйдя на замену вместо Сеска Фабрегаса.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Реал Сосьедада»
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»